Vieille ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Vieille (* 1948), deutsch-französischer Bildhauer
 Nicolas Vieille, französischer Mathematiker und Ökonom
 Paul Vieille (1854–1934), französischer Chemiker und Erfinder

Vieille steht auch für:

 Paray-Vieille-Poste, französische Gemeinde im Département Essonne